Сара Ерани и Роберта Винчи су освојиле турнир. У финалу су победиле Тимеу Бабош и Кристину Младеновић са 6:1, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Вимблдон — женски парови
Вимблдон 2014.